Roero ist der Name

 einer Landschaft: Roero (Piemont)
 eines Rotweins (Roero (Wein)) aus dem Gebiet Roero (Piemont)

Roero ist der Familienname folgender Personen:

 Diodata Saluzzo Roero († 1840), italienischer Dichter
 Manoel Roero, spanischer Schauspieler